Comète peut faire référence à :

Astronomie 
 Comète
Types de comètes :
 Comète éteinte, 
 Comète périodique,
 Comète non périodique
 Grande comète. 
Noms de comète : 
 Comète de Halley,
 Comète Hale-Bopp,
 Comète de Encke,
 Comète Tempel 1,
 Comète West,
 Comète Shoemaker-Levy 9,
 Comète Hyakutake.

Histoire 
 Réseau Comète réseau d'évasion allié durant la Seconde Guerre mondiale (Comet line).

Navire 
 La Comète, une frégate lancée en 1754.

Sport 
 Comètes de Montrabé, club de football américain implanté à Montrabé, près de Toulouse.

Série télévisée animée 
 Les Comètes : dessin animé américain des studios Hanna-Barbera diffusé en France en 1976.